Массинг:

 Массинг — ярмарочная община в Нижней Баварии, Германия.
 Массинг, Бенжамен (1962—2017) — камерунский футболист.